Semnolius är ett släkte av spindlar. Semnolius ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Semnolius